

Codici 
 uha – codice ISO 639-3 della lingua uhami

Geografia 
 Uha – nome tedesco di Uhy, comune ceco del distretto di Kladno, in Boemia Centrale